Shijak kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Shijak (kommunhuvudort i Albanien), Durrës prefektur, Rrethi i Durrësit, 
 Bashkia e Shijakut, kommun, Durrës prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar